Nico Sebastian Müller (* 25. Februar 1992 in Thun) ist ein Schweizer Automobilrennfahrer. Er startete 2012 und 2013 in der Formel Renault 3.5. Seit 2014 fährt er für Audi in der DTM.

Karriere 
Müller begann seine Motorsportkarriere 2004 im Kartsport, in dem er bis 2007 aktiv war. 2008 wechselte er in den Formelsport und trat für Jenzer Motorsport in der Schweizer Formel Renault, die er mit einem Sieg auf dem fünften Gesamtrang beendete, an. Ausserdem startete er für sein Team bei einigen Rennen aus drei weiteren Formel-Renault-Meisterschaften. 2009 blieb Müller bei Jenzer Motorsport und bestritt seine zweite Saison in der Schweizer Formel Renault. Er dominierte die Saison und gewann mit neun Siegen aus zwölf Rennen die Meisterschaft vor Giovanni Venturini. Ausserdem startete er für seinen Rennstall im Formel Renault 2.0 Eurocup und beendete die Saison in dieser Serie auf dem elften Gesamtrang.

2010 startete Müller für Jenzer Motorsport in der neugegründeten GP3-Serie. Beim Sprintrennen in Valencia erzielte er seinen ersten Sieg in der GP3-Serie und belegte mit einem weiteren Sieg den dritten Gesamtrang hinter dem Meister Esteban Gutiérrez und Robert Wickens. 2011 blieb Müller bei Jenzer Motorsport und absolvierte seine zweite GP3-Saison. Mit einem Sieg beendete er die Saison als bester Pilot seines Teams auf dem vierten Platz in der Meisterschaft.

2012 wechselte Müller in die Formel Renault 3.5. Er erhielt dort ein Cockpit bei International Draco Racing. Mit einem zweiten Platz als bestem Resultat schloss er die Saison auf dem neunten Rang ab. Damit setzte er sich intern gegen seinen Teamkollegen André Negrão, der 15. wurde, durch. 2013 bildeten Müller und Negrão erneut die Draco-Fahrerpaarung in der Formel Renault 3.5. In Monte Carlo erzielte Müller zunächst seine erste Pole-Position und gewann schließlich sein erstes Rennen in der Formel Renault 3.5. Seinen zweiten Sieg erzielte er bei einem Regenrennen auf dem Hungaroring, wo er einen überlegenen Vorsprung herausfuhr. Müller verbesserte sich in der Gesamtwertung auf den fünften Rang. Teamintern setzte er sich erneut gegen Negrão, der die Saison auf dem zehnten Gesamtrang beendete, durch.

2014 verliess Müller den Formelsport und wechselte in die DTM, wo er einen Platz im Audi-Team Rosberg erhielt. In der Gesamtwertung wurde er als schlechtester Audi-Pilot 19. 2015 bestritt Müller seine zweite DTM-Saison für das Team Rosberg. Er wählte die 51 als seine Startnummer. Er schloss die Saison auf dem 21. Gesamtrang ab. Darüber hinaus fuhr er bei drei Rennen der Blancpain Endurance Series. Zur DTM-Saison 2016 wechselte Müller innerhalb der Audi-DTM-Teams zu Abt. Er erzielte bereits beim Saisonauftakt mit einem dritten Platz seine erste Podest-Platzierung und in Nürnberg gewann er erstmals. Er verbesserte sich auf den neunten Platz der Fahrerwertung.

Persönliches 
Seit Herbst 2016 ist er mit dem Model Victoria Paschold liiert und lebt in Blumenstein BE. Im August 2020 wurde ihr gemeinsamer Sohn geboren.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der GP3-Serie

Einzelergebnisse in der Formel Renault 3.5

Einzelergebnisse in der FIA-Formel-E-Meisterschaft 

(Legende)

Le-Mans-Ergebnisse

Einzelergebnisse in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft

Einzelergebnisse in der DTM 

(Legende)

Weblinks 

 Offizielle Website von Nico Müller (deutsch)
 Karrierestatistik von Nico Müller (englisch)

Einzelnachweise 

DTM-Rennfahrer
Rennfahrer (Schweiz)
Schweizer
Geboren 1992
Mann
Langstrecken-WM-Rennfahrer
Formel-E-Rennfahrer
Rennfahrer der 24 Stunden von Le Mans